Al-Ahli SC bzw. al-Ahli Sports Club steht für:

 al-Ahli SC (Jordanien), Sportverein aus Amman, Jordanien
 al-Ahli SC (Katar), Sportverein aus Doha, Katar
 al-Ahli SC (Khartum), Fußballverein aus Khartum, Sudan

Siehe auch:
 al-Ahly